Снодграсс () — шотландская фамилия:

 Снодграсс, Роберт (род. 1987) — шотландский футболист.
 Снодграсс, Роберт Эванс (1875—1962) — американский зоолог, энтомолог.
 Снодграсс, Энтони (род. 1934) — британский археолог.